Die BNP Paribas Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 18. März in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu wurden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2012 der Damen ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, er schied jedoch im Halbfinale gegen John Isner aus. Der US-Amerikaner traf im Finale auf Roger Federer, der in zwei Sätzen gewann.
Im Doppel traten Oleksandr Dolhopolow und Xavier Malisse zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch im Achtelfinale gegen die späteren Sieger Marc López und Rafael Nadal aus. Diese besiegten im Finale die US-Amerikaner John Isner und Sam Querrey in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Das Gesamtpreisgeld betrug 4.695.000 $, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.550.000 $.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. März 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Indian Wells